ФК Слобода () је словеначки фудбалски клуб из Љубљане, основан 1952. и угашен 2008. због финансијских проблема, али је исте године поново активиран.

Историја тима 

Овај тим је основан 1952. и био је најбољи фудбалски клуб из Словеније, поред Олимпије и Марибора. Имао је као спонзора трговачки ланац Меркатор. Најуспешније године клуба биле су 70-их када се клуб неколико сезона такмичио у Другој савезној лиги Југославије, а такође су у том периоду четири пута били прваци Републичке лиге Словеније.

У једној сезони Купа СФРЈ елиминисан је од чачанског Борца у 1/8 финала. По независности Словеније били су на почетку прволигаши, па друголигаши, а 2008. су постали други тим НК Интерблока, али је ова сарадња трајала само једну сезону. Од 2009. клуб поново ради самостално.

Табела резултата кроз сезоне 

<small>*Најбољи учинак је обележен бојом.</s>

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

Словеначки фудбалски клубови
Спорт у Љубљани